Municipio 7 – municipio di Genova
 Municipio 7 – municipio di Milano
 Municipio 7 – municipio di Roma